Tileh Kuh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tīleh Kūh (ort), Khuzestan, 
 Tīleh Kūh (berg), Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar